Tararira (o tarariras) puede referirse al nombre vulgar de los siguientes peces de agua dulce de la familia Erythrinidae:

 Los del género taxonómico Hoplias, y, especialmente, los de las siguientes especies:
 Hoplias lacerdae.
 Hoplias malabaricus.
 Hoplias mbigua.

Además, puede hacer referencia a:
 Tarariras, ciudad en el departamento de Colonia (Uruguay).

Nombres vernáculos de peces
Guaranismos